Ponte Alta peut désigner plusieurs municipalités au Brésil :
 Ponte Alta, une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Ponte Alta do Norte, une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Ponte Alta do Bom Jesus, une municipalité de l'État du Tocantins ;
 Ponte Alta do Tocantins, une municipalité de l'État du Tocantins.